Бјелушице могу бити:

 Бјелушице (Колин), насељено мјесто у округу Колин, Средњочешки крај, Чешка Република
 Бјелушице (Мост), насељено мјесто у округу Мост, Устечки крај, Чешка Република